A menekülő ember, Stephen King 1982-es regénye
 A menekülő ember, Nagy Lajos 1954-es önéletrajza
 A menekülő ember, 1987-es amerikai film